María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias (en italiano, Maria Immacolata di Borbone-Due Sicilie; Cannes, 30 de octubre de 1874-Muri, 28 de noviembre de 1947) fue una princesa de las Dos Sicilias, y miembro de la Casa de Wettin por matrimonio.

Biografía 
María Inmaculada era hija del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, conde de Caserta, y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias. Por vía paterna fue nieta del rey Fernando II de las Dos Sicilias y de la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen, mientras que por vía materna lo fue del príncipe Francisco de Paula de las Dos Sicilias y de la archiduquesa y princesa María Isabel de Austria-Toscana.

Contrajo matrimonio con el príncipe Juan Jorge de Sajonia, hijo del rey Jorge I de Sajonia y de la infanta María Ana de Portugal, el 30 de octubre de 1906 en Cannes. Fue su segundo matrimonio para él. Anteriormente estuvo casado con la duquesa María Isabel de Wurtemberg. El matrimonio, al igual que el anterior, no tuvo hijos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón en España
Casa de Borbón-Dos Sicilias
Princesas de Sajonia
Damas de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada
Nacidos en Cannes